Em Família (filme) - drama brasileiro de 1970
Em Família (álbum) - de Chitãozinho é Xororó
Em Família (telenovela) - produção da Rede Globo de 2014
Em Família (programa de televisão) - programa de Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha

Desambiguação